Янва́рка () — річка в Граховському районі Удмуртії, Росія, ліва притока Адамки.

Довжина річки становить 6 км. Бере початок з джерела на околиці села Благодатне на Можгинської височини, впадає до ставка на річці Адамці на території села Зарічний.

На річці розташовані села Благодатне та Зарічний (а саме південна його частина — колишнє село Лебедівка). В Зарічному збудовано автомобільний міст.

Річки Граховського району